Теа́тр — многозначное слово.

 Театр — род искусства.
 Театр (архитектурное сооружение) — сооружение для проведения театрализованных представлений.
 Театральное здание в классической Греции — исходный тип такого сооружения.

В искусстве 
 «Театр» — роман Сомерсета Моэма.
 «Театр» — фильм Яниса Стрейча.
 «Театр» — фильм Иштвана Сабо.
 «Театр» — студийный альбом Ольги Арефьевой и группы «Ковчег», изданный в 2013 году.
 «Театр…» — альбом Ирины Аллегровой.

Периодические издания 
 «Театр» — советский и российский журнал драматургии, театра и театральной критики, выходящий с 1937 года.
 «Театр (журнал, Юг России)» — журнал, издававшийся на Юге России в 1917 или 18-1920 годах.
 «Театр» — газета, издававшаяся в Одессе в 1896—1902 гг.
 «Театр» — газета, издававшаяся в Москве в 1907—1917 гг.
 «Театр» — газета, издававшаяся в Риге в 1908 году.
 «Театр» — газета, издававшаяся в Санкт-Петербурге в 1912—1913 гг.
 «Театр» — газета, издававшаяся в Тифлисе в 1913 году.

Другое 
 «Театр» — российский круглосуточный телеканал.

См. также 
  (значения)
  (значения)
  (значения)
  (значения)
 Театр военных действий — часть мирового пространства, в пределах которого могут вестись военные действия
 Кинотеатр — общественное здание или его часть с оборудованием для публичной демонстрации кинофильмов
 Кино-театр.ру — русскоязычный интернет-проект

Примечания